Ciska (voornaam), een verbastering van de meisjesnaam Francisca.
 Ciska Peters, een Nederlandse zangeres.
 Hr.Ms. Ciska (1938), een Nederlandse hulpmijnenveger.